Palpimanidae — семейство аранеоморфных пауков. Насчитывает 157 видов, подразделяемых на 20 родов. Распространены в Южной и Западной Европе, Африке, Азии и Южной Америке.

Строение 
Пауки средних размеров. Карапакс (спинной щит головогруди) сильно склеротизирован. Глаз 8 или 6, в последнем случае редуцируется задняя медианная пара. Кутикула брюшка в большей или меньшей степени кожистая, равномерно опушённая, всегда склеротизирована в эпигастрической области (передней части вентральной стороны брюшка). Хорошо развита только передняя пара паутинных бородавок, средняя и задняя пары редуцированы; 4-я пара паутинных бородавок редуцирована до колулюса (шёлк не ). Передняя пара ходных ног более мощная, чем остальные, приподнята во время движения.

Список родов 
 
  — Сенегал
  — Африка, Южная Азия
  — Марокко
  — Африка
  — Африка, Сейшельские острова
  — Африка, Индия, Малайзия
  — Африка
  — Сокотра
  — Мьянма, Сейшельские острова, Шри-Ланка
 
  — Южная Америка, Африка
  — Южная Америка
  — Чили
  — Южная Америка, Куба
 
  — Намибия
  — Средиземноморье, Африка, Южная Америка, Индия, Узбекистан

См. также 
 Список видов семейства Palpimanidae

Примечания

Литература 
 Platnick, N.I. (1975): A revision of the palpimanid spiders of the new subfamily Otiothopinae (Araneae, Palpimandae). American Museum novitates 2562. PDF - Abstract
 Platnick, N.I. (1978): A new Otiothops from Colombia (Araneae, Palpimanidae). J. Arachnol. 5: 179-180. PDF (O. kochalkai)
 Platnick, N.I. (1985): On the Chilean spiders of the family Palpimanidae (Arachnida, Araneae). J. Arachnol. 13: 399-400. PDF
 Platnick, N.I., Grismado, C.J. & Ramírez, M.J. (1999): On the genera of the spider subfamily Otiothopinae (Araneae, Palpimanidae). American Museum novitates 3257. PDF - Abstract
 Grismado, C.J. (2002): Palpimanid spiders from Guyana: New species of the genera Fernandezina and Otiothops (Araneae, Palpimanidae, Otiothopinae). Iheringia, Sér. Zool. 92: 3. PDF - HTML - 

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных